Chimeneas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chimeneas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Chimeneas (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar